Ленингра́д — название города Санкт-Петербурга в 1924—1991 годах. Также может означать:

Техника 
 «Ленинград» — семейство советских радиоприёмников (50, 001, 002, 006, 010 и пр.)
Фотооборудование
 «Ленинград» — дальномерный фотоаппарат для репортажной, спортивной, технической съёмки, выпускался в 1956—1968 годах на ГОМЗ (ЛОМО).
 «Ленинград» — семейство советских фотоувеличителей.
 «Ленинград» — семейства советских экспонометров.
Корабли
 «Ленинград» — лидер эскадренных миноносцев проекта 1, головной корабль серии. В составе Балтийского флота в 1936—1963 годах.
 «Ленинград» — второй и последний противолодочный крейсер-вертолётоносец проекта 1123. В составе ВМФ СССР в 1969—1991 годах.
 «Ленинград» — название в 1958—1993 гг. двухмачтовой парусно-моторной шхуны «Надежда».
 «Ленинград» — ледокол (1961—1993 гг.) проекта «Москва» (1960 г.) дальневосточного морского пароходства.
 «Ленинград» — катер.

Здания 
 «Ленинград» — кинотеатр в Калининграде.
 «Ленинград» — кинотеатр в Киеве.
 «Ленинград» — кинотеатр в Санкт Петербурге.
 «Ленинград» — кинотеатр в Москве.
 «Ленинград» — название гостиницы «Санкт-Петербург» до 1991 года.
 «Ленинград» — гостиница в Махачкале.
 «Ленинград» — гостиница в Череповце.

Искусство 
 «Ленинград» — документальный фильм режиссёров Ефима Учителя и Романа Кармена (СССР, 1947).
 «Ленинград» () — художественный фильм в жанре исторической драмы режиссёра Александра Буравского (Россия, Великобритания, 2007).
 «Ленинград» — американо-итальянский фильм.
 «Ленинград» — американо-российский фильм, реж. Игорь Вишневецкий.
 «Ленинград» («Группировка Ленинград») — российская рок-группа с участием Сергея Шнурова (1997—2008 годы и с 2010 года).

Печатные издания 
Под названием «Ленинград» в Ленинграде/Санкт-Петербурге в разное время выходили литературные журналы:
 «Ленинград» — двухнедельный художественный иллюстрированный журнал (1923—1925).
 «Ленинград» — ежемесячный литературно-художественный журнал (1930—1932).
 «Ленинград» — литературный журнал издававшийся в 1940—1946 гг., орган ленинградского отделения СП СССР.
 «Ленинград» — литературный журнал АНО «Литература нового поколения» (2013—2016).

Прочее 
 Ленинград — один из вариантов (конвенций) игры в преферанс.
 «Ленинград» () — астероид № 2046 главного пояса, открыт 22 октября 1968 года.

См. также